Hombre del año puede referirse a:

Man of the Year  El hombre del año, película de 2006.
Persona del año título que concede anualmente la revista Time y que anteriormente se denominó Hombre del año (Man of the Year).